laur, wieniec laurowy – nagroda
 laur, wawrzyn – roślina